Фамилија Родригез има више значења:

 Фамилија Родригез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Групо Рио Колорадо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Ехидо Колима (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Ехидо Паредонес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Колонија Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Колонија Елијас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Колонија Кастро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез, Лоте 9 Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Родригез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику